Peter Stöger () este un fost jucător de fotbal și antrenor austriac. În prezent antrenează Borussia Dortmund.

Statistici ca antrenor

Note

Nașteri în 1966
Fotbaliști internaționali austrieci
Antrenori austrieci de fotbal
Antrenori ai lui Borussia Dortmund
Austrieci în viață